Ива́н Воробьёв:
 
 Воробьёв, Иван Андреевич (1906—1999) —   советский военачальник, полковник.
 Воробьёв, Иван Анисимович (1897—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Воробьёв, Иван Васильевич (1933—2008) — профессор Московской духовной академии, филолог.
 
 Воробьёв, Иван Дмитриевич (1789 — после 1851) — кораблестроитель XIX века, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 Воробьёв, Иван Егорович (1923—1954) — командир партизанского полка, политзаключённый в ГУЛАГе.
 Воробьёв, Иван Иванович (1908—1967) — Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Иван Матвеевич (род. 1931) — депутат Верховного Совета СССР.
 Воробьёв, Иван Павлович (1935—2018) — советский государственный деятель и железнодорожник.
 Воробьёв, Иван Петрович (род. 1988) — российский дзюдоист.
 Воробьёв, Иван Тихонович (1920—2012) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.